Nux steht für:
 Nux (Ovid), ein Werk von Ovid

Nux ist der Familienname folgender Personen:
 Paul Véronge de la Nux (1853–1928), französischer Komponist

nux steht für:
 Mehek (ISO-639-3-Code), eine der Sepiksprachen

NUX steht für:
 Flughafen Nowy Urengoi (IATA-Flughafencode), russischer Flughafen im Autonomen Kreis der Jamal-Nenzen

Abkürzung